

Коса́ 
 Коса (причёска) — волосы, сплетённые между собой в длину.
 Коса (инструмент) — сельскохозяйственный ручной инструмент.
 Коса (рельеф) — длинный мыс в водоёме или в водотоке.
 Коса (оружие) — холодное оружие рубяще-режущего действия.
 Коса (провода) — пучок проводов в автомобиле, связывающий двигатель, коробку передач и компьютер. Назван так по причине схожести с плетением волос.
 Коса (сейсморазведка) — многожильный кабель, предназначенный для передачи сигналов от сейсмоприемников к сейсморазведочной станции.
 Коса (математика) — в теории кос математический объект, который абстрактно описывает переплетение косы, элемент группы кос.

Ко́са 
 Коса (народ) — народ в ЮАР.
 Коса (язык) — язык в ЮАР.

Топонимы

Населённые пункты 
 Коса — село в Зуевском районе Кировской области.
 Коса — село в Косинском районе Пермского края.
 Коса — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Коса — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Коса — посёлок на Балтийской косе в Калининградской области.

 Коса — муниципалитет в провинции Теруэль, Испания.
 Коса — посёлок в префектуре Кумамото, Япония.
 Коса — село в Болградском районе Одесской области, Украина.

Реки 
 Коса (приток Камы) — река в России, приток Камы.
 Коса (приток Чепцы) — река в Кировской области, левый приток Чепцы.
 Коса (приток Альмы) — река в Крыму, правый приток Альмы.

Персоналии 
 Коса, Албину (род. 1982) — мозамбикский футболист, вратарь клуба «Кошта да Сул».
 Коса, Хуан де ла (; 1460—1510) — испанский мореплаватель, участник экспедиций Колумба и Америго Веспуччи.

Другое 
 «Коса» — российский телесериал 2021 года.

См. также 
 
 
 
 
 Золотая Коса

Примечания